«Олимпиако́с» () — греческий баскетбольный клуб из города Пирей. Домашние матчи проводит на «Стадионе мира и дружбы» в Фалере, вмещающем 12 000 зрителей. Совладельцами клуба с 2009 года являются братья Йоргос и Панайотис Ангелопулосы.

Достижения 
 Чемпион Греции (13): 1949, 1960, 1976, 1978, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2012, 2015, 2016, 2022
 Обладатель Кубка Греции (10): 1976, 1977, 1978, 1980, 1994, 1997, 2002, 2010, 2011, 2022
 Обладатель Суперкубка Греции (1): 2022
 Чемпион Евролиги (3): 1997, 2012, 2013
 Финалист Евролиги (5): 1994, 1995, 2010, 2015, 2017
 Обладатель Межконтинентального кубка ФИБА: 2013

Сезоны

Главные тренеры 

  Яннис Спанудакис (1948—1963, 1964—1967)
  Федон Маттаиу (1967—1976)
  Костас Мурузис (1976—1979)
  Михалис Киританс (1981—1982)
  Макис Дендринос
  Мимис Стефанидис
  Стив Янцоглу
  Яннис Иоаннидис (1991—1996, 1999—2000)
  Душан Ивкович (1996—1999, 2010—2012)
  Илиас Зоурос (2000—2002)
  Слободан Суботич (2002—2003)
  Драган Шакота (2003—2004)
  Милан Томич (2004, 2014)
  Йонас Казлаускас (2004—2006)
  Пини Гершон (2006—2008)
  Панайотис Яннакис (2008—2010)
  Георгиос Барцокас (2012—2014, 2020—)
  Яннис Сферопулос (2014—2018)
  Дэвид Блатт (2018—2019)
  Кястутис Кемзура (2019—2020)

См. также 
 Отравление баскетболистов ЦСКА в Греции

Ссылки 
 Официальный сайт 

Баскетбольные клубы Греции
Участник баскетбольной Евролиги
«Олимпиакос» Пирей